Jagatsinghpur (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Jagatsinghpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jagatsinghpur